Juffers, een onderorde (Zygoptera) van de libellen, vaak ten onrechte algemeen als waterjuffers aangeduid.
Waterjuffers (familie), de familie Coenagrionidae, een familie van libellen
Waterjuffers (geslacht), het geslacht Coenagrion, een geslacht van libellen